Тонне-Бутон () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Сен-Жан-д’Анжели. Население кантона на 2006 год составляло 3138 человек.

Код INSEE кантона 1738. Всего в кантон Тонне-Бутон входят 11 коммун, из них главной коммуной является Тонне-Бутон.

Коммуны кантона 

 Анзе — население 163 чел.
 Шантмерль-сюр-ла-Суа — население 110 чел.
 Шервет — население 128 чел.
 Нашан — население 217 чел.
 Пюи-дю-Лак — население 345 чел.
 Пюироллан — население 206 чел.
 Сен-Крепен — население 243 чел.
 Сен-Лоран-де-ла-Барьер — население 88 чел.
 Сен-Лу (Шаранта Приморская) — население 270 чел.
 Тонне-Бутон — население 1137 чел.
 Торксе — население 231 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта